Ла Уизачада има више значења:

 Ла Уизачада, Ла Асијенда (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Уизачада, Ла Лома (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику